Hermann Bengtson (1909-1989) – storico tedesco
 Jerry Bengtson (1987) – calciatore honduregno
 Ove Bengtson (1945) – ex tennista svedese